Bep Stenger (1922), verzetsvrouw in Nederlands-Indië
 Iris Stenger (2000), Nederlands actrice
 Jaap Stenger (1907–1992), Nederlands roeier
 Michael Stenger, Amerikaans wetshandhaver
 Victor Stenger (1935–2014), Amerikaans deeltjesfysicus en filosoof

Achternaam